Cavaliera ima više značenja:
 Cavaliera, Bologna
 Cavaliera, Ferrara
 Cavaliera, Rovigo